Grünleiten ist der Ortsname von

 Grünleiten (Mengkofen), Ortsteil der Gemeinde Mengkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Grünleiten (Stallwang), Ortsteil der Gemeinde Stallwang, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Grünleiten (Gemeinde Gmünd), Ortschaft der Gemeinde Gmünd in Kärnten, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten